María Teresa Infante puede referirse a:

 María Teresa Infante Barros, economista, empresaria y consultora chilena, exministra de Estado de Augusto Pinochet.
 María Teresa Infante Caffi, abogada, diplomática chilena y directora de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado de Chile (DIFROL).